Yeoksam-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yeoksam-dong, Yongin, stadsdel, Gyeonggi, 
 Yeoksam-dong, Seoul, stadsdel,